Judkins ist der Familienname folgender Personen:

 Ron Judkins (* 1953), US-amerikanischer Toningenieur

Judkins ist der Name folgender Orte

 Judkins (Texas)
 Judkins (Idaho)

Judkins ist der Name folgender Unternehmen

 J. B. Judkins Company, bedeutender US-amerikanischer Hersteller von Kutschen, Automobilkarosserien und Anhängern von 1857 bis 1942